Асланчерий (Аслан) Хаджумарович Чамоков (1908, аул Кабехабль — 1982, Майкоп) — адыгейский советский общественный и хозяйственный деятель. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в ауле Кабехабль Кубанской области (ныне Шовгеновского района Адыгеи).

В 1931 г. вступил в члены ВКП(б). Окончил курсы секретарей сельских Советов в Краснодаре. В 1933—1935 гг. учился в Высшей коммунистической сельскохозяйственной школе.

До января 1940 г. работал заведующим Адыгейским областным земельным отделом.

С января 1940 г. по 1943 г. возглавлял Исполнительный комитет Областного Совета Адыгейской автономной области.

В марте 1940 г. за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве и в особенности за перевыполнение плана урожайности зерновых и технических культур, а также достижение высоких показателей по животноводству награждён орденом «Знак Почёта».

В связи с приближением линии фронта к Северному Кавказу в результате наступления немецких войск летом 1942 года, председатель облисполкома А. Чамоков участвовал в организации партизанского движения в Адыгейской АО, на территории которой были созданы 18 отрядов. Стал членом Адыгейского подпольного областного партийного центра (с октября 1942 г. по январь 1943 г.). Кроме него, в состав центра входили секретарь Адыгейского обкома партии Н. Х. Теучеж и секретарь горкома партии А. М. Семкин. Подпольный центр находился в пос. Гузерипль Майкопского района. За мужество и отвагу был награждён боевыми орденами и медалями.

После войны в течение 3-х лет с августа 1945 года по август 1948 года — председатель Исполнительного комитета Областного Совета Адыгейской автономной области.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2 созыва (1946—1950).

Позже в течение нескольких десятилетий возглавлял Майкопский племенной птицеводческий совхоз, затем птицефабрику «Майкопская».

За высокое достижение в развитии сельского хозяйства Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года Чамокову Асланчерию Хаджумаровичу было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Похоронен на Аллее Героев Шовгеновского кладбища в Майкопе. На могиле Героя Социалистического труда А. Чамокова в 1983 г. установлен памятник-надгробие.

Бывшие работники птицефабрики «Майкопская» в 2011 г. обратились в Администрацию города Майкопа с просьбой назвать одну из улиц города именем Героя Социалистического Труда Асланчерия Хаджумаровича Чамокова.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1971)
 Золотая медаль «Серп и Молот» (1971)
 три ордена Ленина
 грамота Президиума Верховного Совета СССР
 Орден «Знак Почёта» (1940)
 Орден Красной Звезды
 Орден Октябрьской Революции
 медали

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Адыгеи

Память 

 На старом кладбище Майкопа установлени памятник.

Примечания

Литература 
 Тлюстен Ю. И. Повесть о Чамокове. — М.: Сов. Россия, 1978.
 
 Золотые Звёзды Адыгеи. — 2-е изд., доп. и дораб. — Майкоп, 1980.

Ссылки 
 
 Республика Адыгея-Родина героев и поэтов

Похороненные на Шовгеновском кладбище
Партизаны Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Председатели Адыгейского облисполкома
Директора совхозов
Герои Социалистического Труда Адыгеи
Герои Социалистического Труда Краснодарского края